Ке́рри Мариса Ва́шингтон (; род. , Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса и политическая активистка. Она наиболее известна по своим ролям в фильмах «Рэй» (2004), «Фантастическая четвёрка» (2005), «Последний король Шотландии» (2006), «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера» (2007) и «Джанго освобождённый» (2012). Начиная с 2012 года она играет главную роль Оливии Поуп в политическом телесериале канала ABC «Скандал». В 2013 и 2014 годах за эту роль Вашингтон была номинирована на премию «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом телесериале.

Ранние годы 

Керри Вашингтон родилась в Бронксе, Нью-Йорк, в семье профессора и консультанта по образованию и брокера. Она выступала в молодёжном театре, а в 1994 году закончила Spence School на Манхэттене. Вашингтон получила президентскую степень после обучения в «Университете Джорджа Вашингтона», который она закончила в 1998 году. Она также училась в студии Майкла Говарда в Нью-Йорке. В 1994 году она выиграла национальную программу  YoungArts, которая развивает таланты молодых артистов.

Карьера 
Керри Вашингтон дебютировала в 1994 году со съемок в телефильме канала ABC Magical Make-Over. Она появилась в ещё нескольких проектах до своего первого успеха с ролью в независимом фильме «Наша песня» в 2000 году, за роль в котором она получила хорошие отзывы от критиков.

Прорывом в карьере Вашингтон стала роль в фильме 2001 года «За мной последний танец», после чего она была номинирована на премию «Независимый дух» за лучшую женскую роль за роль в фильме «Лифт». Несколько последующих лет она в первую очередь работала в независимом кино, таких как «Запятнанная репутация» и «Она ненавидит меня», но наиболее яркая роль у неё была в отмеченном наградами биографическом фильме «Рэй» 2004 года.

В 2005 году Вашингтон сыграла Алисию Мастерс в фильме «Фантастическая четвёрка». Хотя роль изначально была рассчитана на белую голубоглазую женщину, режиссёр фильма переработал героиню специально под актрису. Ещё одной значимой ролью в её карьере стала жена угандийского диктатора Иди Амина в фильме 2006 года «Последний король Шотландии». Также она снялась во множестве других фильмах, таких как комедии «Плохая компания» (2002), «Мистер и миссис Смит» (2005), «Шалун» (2006), «Мне кажется, я люблю свою жену» (2007) и «Тысяча слов» (2011), а также драмах «Мёртвая девушка» (2006), «Добро пожаловать в Лэйквью» (2008), «Веселая жизнь в Крэктауне» (2009) и «Мать и дитя» (2010). В 2010 году она появилась в фильме «Песни о любви», экранизации одноимённой пьесы, наравне с такими отмеченными наградам актрисами как Филисия Рашад, Лоретта Дивайн, Кимберли Элиз и Вупи Голдберг.

На телевидении Вашингтон появилась в сериале «Юристы Бостона» в 2005—2006 годах, а в начале карьеры была гостем в сериалах «Полиция Нью-Йорка» и «Закон и порядок». Она также является лицом косметической компании L'Oreal наряду со Скарлетт Йоханссон, Евой Лонгорией и Даутцен Крус. В 2009 году она сняла документальный фильм, а в 2010 дебютировала на Бродвее в постановке Дэвида Мэмета «Гонки».

Весной 2011 года Шонда Раймс пригласила Вашингтон на роль Оливии Поуп в свой телесериал «Скандал». Исполняя эту роль, Вашингтон вошла в историю, став первой чёрной актрисой за последние 38 лет (после Терезы Грейвз), которая играет главную роль в драматическом сериале на американском телевидении. В 2013 и 2014 годах она была номинирована на премию «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом телесериале за свою роль.

Вашингтон сыграла главную женскую роль в фильме режиссёра Квентина Тарантино «Джанго освобождённый», который был выпущен в прокат в 2012 году.

Личная жизнь 
С 24 июня 2013 года Керри замужем за футболистом , с которым она встречалась год до их свадьбы. У супругов есть двое детей — дочь  (род. 21.04.2014) и сын —  (род. 05.10.2016).

Политика 
Вашингтон — политическая активистка, бывшая активной сторонницей кандидата в президенты США Барака Обамы в 2008 году. Она также была активистом компании Green America. Вашингтон также выступила на Национальном съезде Демократической партии в 2012 году.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Выпускники Школы Спенса
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона
Выпускники Колумбийского колледжа искусств и наук (Университет Джорджа Вашингтона)
Актрисы озвучивания США
Выпускники Коркоранской школы искусств и дизайна
Киноактрисы США